Agatharchides ist ein Einschlagkrater im Südwesten der Mondvorderseite am nordöstlichen Rand des Mare Humorum, östlich des Kraters Gassendi und nördlich von Hippalus. Der Kraterrand ist unregelmäßig geformt und sehr stark erodiert, das Innere ist weitgehend eben.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem griechischen Geographen Agatharchides offiziell benannt.

Durch das Zentrum des Nebenkraters Agatharchides P verläuft die Mondrille Rima Agatharchides.

Weblinks 
 
 Agatharchides auf The-Moon Wiki

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)